Faulds est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1923-2000), acteur et homme politique britannique
 (né c. 1949), avocat et administratrice de l'Île de Man
Henry Faulds (1843-1930), scientifique et missionnaire écossais
 (né en 1994), joueur de football écossais
Richard Faulds (né en 1977), tireur sportif britannique
 (1895-1950), soldat sud-africain

Homonymie de patronyme